Софрино — топоним и название предприятия в России:

 Софрино — рабочий посёлок в Пушкинском городском округе Московской области;
 Софрино — село в Пушкинском городском округе Московской области;
 Софрино — железнодорожная станция Ярославского направления в Московской области;
 Софрино — художественное предприятие Русской православной церкви.

См. также 
 Софрино II
 Городское поселение Софрино